Szkoła Muzyczna im. Sayat-Nova () – ormiańska szkoła muzyczna, zlokalizowana w Erywaniu .

Historia 

Szkoła została założona w 1934 roku przez pierwszego dyrektora Varduhi Zakaryana. Początkowo szkołą pełniła funkcje studia muzycznego. W 1940 roku studio stało się trzecią szkołą muzyczną w Erywaniu liczącą wtedy 200 uczniów. W 1944 roku nazwano szkołe imieniem  aszyka Sayat-Nova. W 1970 roku powstały sale przeznaczony dla chóru i skrzypiec.

Od 2003 Tigran Hekekian jest dyrektorem szkoły.

Absolwenci 

 Eduarda Topchjana
 Tigran Hekekian
 Swietłana Navasardian
 Barsegh Tumanyan
 Hasmik Papian
 Konstanty Petrosjan
 Gagickie Hovunty
 Ruben Sarkisjan
 Siergiej Babajan
 Vartan Adjemian
 Ruben Altunian
 Jurij Dawtian

Przypisy 

Erywań
Armenia